Сомбреро — традиційний центральноамериканський капелюх.
 Сомбреро — галактика у сузір'ї Діва.
 Сомбреро — острів у складі архіпелагу Малих Антильських островів.

Фільми 
 «» — американський романтичний музичний фільм 1953 року.
 «Сомбреро» — радянський фільм 1959 року за однойменною п'єсою С. В. Михалкова.